Jakoubek (tschechisches Diminutiv des Namens Jakub) ist der Name folgender Personen:

 Jakoubek ze Stříbra (etwa 1372–1429), ein Hussitenprediger
 Jakoubek z Vřesovic († um 1461), ein Hussitenführer
 Alfred Jakoubek (* 1950), deutscher Kommunalpolitiker
 Eva Jakoubková (1952–2005), tschechische Schauspielerin